Carcere è sinonimo di prigione (o penitenziario o istituto di pena), luogo dove i detenuti abitualmente scontano la pena della reclusione ovvero sono trattenuti in custodia cautelare. 

Più in specifico vedi anche:

carcere (ordinamento italiano)
carcere minorile

Cinema
Carcere (El presidio) – film del 1930 diretto da Ward Wing (versione spagnola del film The Big House di George W. Hill)